Toto je seznam států USA podle rozlohy. Podle sčítání lidu měly Spojené státy americké, tvořené 50 státy a jedním federálním distriktem, v roce 2010 rozlohu celkem 9 833 517 km² (tj. 3 796 742,23 čtverečních mil). Celková plocha je rozdělena na rozlohu souše (včetně plochy ledovců a nesouvislých vod) a rozlohu vodstev, kam se řadí vnitřní pobřežní vody, pobřežní moře a Velká jezera.

Státy a teritoria

Odkazy

Poznámky

Reference 

Geografie USA
Rozloha